Ярославів Вал — вулиця в Києві.
 «Ярославів вал» — українське видавництво.
 ТОВ «Ярославів вал» — девелоперська компанія.